sterygma – część narządów rozrodczych u motyli
 sterygma – część podstawki u grzybów podstawkowych